Роде́н () або Ро́ден (; ) — прізвище або топонім.

Прізвище 

 Голанд Ро́ден (; 1988) — американська акторка.
 Джордж Роден (; 1926) — ямайський легкоатлет, спринтер, олімпійський чемпіон (1952).
 Огюст Роде́н (; 1840—1917) — французький скульптор. Один із засновників імпресіонізму у скульптурі.
 Шон Роден (1975—2021) — ямайсько-американський професійний культурист IFBB, переможець Містер Олімпія 2018 року.

Топонім 
 Роден () — громада в землі Баварія (Німеччина).
 Роден () — громада в землі Саксонія-Ангальт (Німеччина).

Інше 
 «Роден» — французький біографічний фільм-драма 2017 року, режисер Жак Дуайон.
 6258 Роден (6258 Rodin) — астероїд головного поясу, відкритий 30 вересня 1973 року.